Хил може да се отнася за:
 Хора
 Бени Хил (1924-1992), британски актьор
 Виктория Хил (р. 1978), австралийска актриса
 Гил Хил (р. 1931), американски полицай и актьор
 Греъм Хил (1929-1975), британски автомобилен състезател
 Деймън Хил (р. 1960), британски автомобилен състезател
 Джонатан Хил (р. 1960), британски политик
 Джордж Рой Хил (1921-2002), американски режисьор
 Роуз Хил (1914-2003), английска актриса
 Уолтър Хил (р. 1942), американски режисьор
 Фил Хил (1927-2008), американски автомобилен състезател

 Окръзи в САЩ
 Хил (окръг, Монтана)
 Хил (окръг, Тексас)

 Други
 Хил (отбор), отбор във Формула 1